est un footballeur japonais né le  à Ube.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur des Yokohama F. Marinos
Joueur de l'UE Lleida
Joueur du Shimizu S-Pulse
Joueur du Racing de Ferrol
Joueur du Kashiwa Reysol
Entraîneur japonais de football
Entraîneur du SC Sagamihara
Naissance à Ube
Naissance en avril 1976